CI steht für:
 Cardiac Index, siehe Herzindex
 Certificate of Competency, ein seemännisches Patent, siehe Befähigungszeugnis
 Cetanindex
 Channel Islands, die Kanalinseln
 Chemische Ionisation, ein Ionisierungsverfahren in der Massenspektrometrie
 China Airlines, taiwanische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Chrysler CI, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1932
 Ciudadanos por la Innovación, Partei in Äquatorialguinea
 Cochlea-Implantat, eine Hörprothese
 Coded Information
 Common Interface, Schnittstelle von DVB-Empfangsgeräten
 Companion of the Order of the Crown of India
 Competitive Intelligence
 Computational Intelligence
 Confidence Interval, gibt in der Statistik die Präzision eines Parameters an, siehe Konfidenzintervall
 Configuration Interaction, Rechnungsansatz in der Quantenchemie
 Configuration Item nach ITIL in der Informatik
 Conservation International, amerikanischer Naturschutzverband
 Contact Improvisation, ein zeitgenössischer Tanzstil, bei dem die Ausübenden im gesamten Spektrum der körperlichen Bewegungsmöglichkeiten forschen
 Continuous Integration, ein Begriff aus der Softwareentwicklung, siehe Kontinuierliche Integration
 Convergenzinsuffizienz, ein Themenfeld der Augenkunde
 Corporate Identity, die Identität eines Unternehmens
 Cost Index, ein Maß für die geplante betriebswirtschaftliche Effizienz eines Fluges
 Côte d’Ivoire, Elfenbeinküste nach ISO 3166
 Hunderteins in römischen Zahlzeichen

als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Cayman Islands (auslaufend)
 Italien: Provinz Carbonia-Iglesias
 Türkei: Diplomatisches Corps (grüne Schrift auf weißem Grund) bzw. Konsularisches Corps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)
 Ukraine: Kiew

C.I steht für:
 AEG C.I, deutsches Militärflugzeug
 AGO C.I, deutsches Militärflugzeug, siehe AGO C.I-III
 Albatros C.I, deutsches Militärflugzeug
 Aviatik C.I, deutsches Militärflugzeug, siehe Aviatik C-Typen
 DFW C.I, deutsches Militärflugzeug
 Euler C.I, deutsches Militärflugzeug, LVG B.I-Nachbau
 Fokker C.I, deutscher Militärflugzeug-Prototyp
 Friedrichshafen C.I, deutscher Militärflugzeug-Prototyp, Landversion der Friedrichshafen FF 33
 Germania C.I, deutsches Militärflugzeug, Lizenzbau der Rumpler C.I
 Halberstadt C.I, deutsches Militärflugzeug
 Lloyd C.I, ungarisches Militärflugzeug, siehe Lloyd C
 Lohner C.I, österreich-ungarisches Aufklärungsflugzeug der Lohner-Werke
 LVG C.I, deutsches Militärflugzeug
 OAW C.I (Ostdeutsche Albatros-Werke), siehe Albatros C.I
 Otto C.I, deutsches Militärflugzeug der Gustav Otto Flugmaschinenwerke von Gustav Otto
 Rumpler C.I, deutsches Militärflugzeug
 Sablatnig C.I, deutsches Militärflugzeug der Sablatnig Flugzeugbau
 Schütte-Lanz C.I, deutsches Militärflugzeug der Luftschiffbau Schütte-Lanz
 Zeppelin-Friedrichshafen C.I, deutsches Militärflugzeug der Luftschiffbau Zeppelin
 Zeppelin-Lindau C.I, deutsches Militärflugzeug der Zeppelin Werk Lindau, siehe Dornier-Werke

C I steht für:
 Bayerische C I, königlich-bayerische Dampflok

C.I. steht als Abkürzung für:
 Colour Index, chemisches Verzeichnis aller gebräuchlichen Farbmittel
 Chief Inspector, ein Dienstgrad der Polizeibehörden im Vereinigten Königreich und in Nordirland

C/I steht für:
 Verhältnis von Kosten und Einnahmen, siehe Cost-Income-Ratio
 Verhältnis von Trägersignal zum Interferenzsignal, siehe Signal-Rausch-Verhältnis

Ci steht für
 Ci (Buchstabe) ein Buchstabe des arabisch-basierten Xiao'erjing-Alphabets ()
 Ci 磁县, Ci (Handan), Kreis der chinesischen Stadt Handan
 Cí 詞, Ci (Lyrik), Literaturgattung in der chinesischen Lyrik
 Cirrus (Wolke)
 Curie (Einheit), eine veraltete Einheit
 Integralkosinus, eine mathematische Funktion

c.i. steht als Abkürzung für:
 cubic inch, siehe Kubikzoll

.ci steht als Abkürzung für:
 .ci, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) der Elfenbeinküste

Siehe auch:

 C1

Abkürzung